Cette page contient les pages d'homonymie de Score, Scores et The Score.

Musique 
 Score, un album du groupe Dream Theater ;
 The Score, un album des Fugees paru en 1996 ;
 S-Core, un groupe de metal français créé en 1998 à Strasbourg ;
The Score, un groupe de rock alternatif américain créé à New-York en 2015.

Cinéma 
 The Score, un film germano-américain de Frank Oz sorti en 2001,
 Score, un magazine mensuel consacré au cinéma.

Sciences 
 SCORE, le premier satellite de télécommunications, lancé en 1958 ;
 score, en statistiques, une notation des résultats obtenus par un algorithme (ex : maximum de parcimonie en bio-informatique) ou un programme (comme SPSS).

Autres 
 Score (nombre de points)
 TheScore, chaîne télévisée canadienne anglaise de sport ;
 Score, une société spécialisée dans la restauration collective, filiale de Sodexo ;
 Score, une enseigne de distribution dans les Mascareignes ;
 Scores, une chaîne de restaurants canadienne.

Homonymie de titre